Озёра Карельского перешейка расположены на территории трёх районов Ленинградской области: Всеволожского, Выборгского и Приозерского. Всего насчитывается  около 700 озёр с общей акваторией 710 км². Большинство из них имеют песчаные берега, поросшие лесом. Прибрежная зона почти всюду заросла тростником, за исключением отдельных каменистых мест. Средняя глубина озёр Карельского перешейка 6-8 м, но в некоторых из них встречаются участки глубиной до 30 метров. Замерзают озёра в конце ноября — декабре, вскрываются в первой половине мая.

Существует версия, что ряд озёр на севере Карельского перешейка являются реликтами Хейниокского пролива, соединявшем около 9 тыс. лет назад Ладожское озеро и Балтийское море.

В озёрах Карельского перешейка водятся следующие виды рыб: лещ, плотва, налим, густера, ёрш, окунь, щука, уклейка. Реже попадаются судак, язь, чехонь, елец, сиг, лосось, хариус, форель.

Список наиболее значительных озёр Карельского перешейка

Примечания

Ссылки 
 Озёра Карельского перешейка 
 Карты озёр Карельского перешейка с глубинами и описаниями 

Списки озёр России
Озёра Ленинградской области
Карельский перешеек